Поручитель:

 Поручитель — одна из сторон договора поручительства или лицо, которое взяло на себя обязательство в отношении третьих лиц.
 «Поручитель» — фильм 2003 года в жанрах драма и триллер.